Ungheni kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Ungheni (distriktshuvudort), Ungheni rajon, 
 Ungheni rajon, distrikt, 

Robotskapade Moldavienförgreningar